Thomas Salmon ist der Name folgender Personen:

* Thomas Salmon (Musikwissenschaftler) (1648–1706), englischer Musikwissenschaftler 
 Thomas Salmon (Historiker) (1679–1767), englischer Historiker und Geograph 
 Thomas Salmon (Bischof) (1714/1715–1759), anglikanischer Geistlicher, Bischof von Ferns and Leighlin 
 Thomas M. Salmon (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Thomas P. Salmon (* 1932), US-amerikanischer Politiker
 Thomas William Salmon (1876–1927), US-amerikanischer Mediziner